Генри Кинг
 Кинг, Генри (1592–1669) – английский поэт, религиозный деятель.
 Кинг, Генри (1886–1982) — американский актёр и кинорежиссёр.